Кейлък  () е американска компания за производство на твърди дискове за настолни компютри, банкрутирала през 1994 г. Едно от последните им търговски предложения е 3,5-инчов 100-мегабайтов твърд диск, използващ вече доста поостарелия за времето си стъпков мотор за задвижване на четящо-пишещите глави. Поради това е бил твърде ограничен във времето за достъп и издръжливостта. Устройството е произвеждано в Индия и е било използвано в голям брой бюджетни широко разпространени компютри.

Хардуерни компании